Lobba kan syfta på:

 Lobba – politiskt påtryckningsarbete, se lobbying
 Lobba – slå en boll över en spelare i syfte att passera den. Används bland annat inom fotboll och tennis.
 Lobbas – att omhändertas enligt Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB)

Se även
Lobb